Komuna e Parisit (albanisch für „Pariser Kommune“) steht für:

 Komuna e Parisit (Tirana), Viertel in Tirana, Albanien
 Rruga Komuna e Parisit, Straße in Tirana, Albanien
 Komuna e Parisit (Serie), albanische Fernsehserie (ab 2010)